

Sigle
 Ventilazione Meccanica Assistita 
 Video Music Awards
 Volley Mulhouse Alsace

Codici 
 vma – codice ISO 639-3 della lingua martuyhunira